Пьянкова — женская форма фамилии ; также название населённых пунктов:

 Известные носительницы 
 Пьянкова, Таисья Ефимовна (род. 1935) — известная сибирская писательница, поэтесса, сказительница, член Союза писателей России.

Топонимы 
 Пьянкова — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Пьянкова — деревня в Каслинском районе Челябинской области.